Ныммкюла () — название нескольких деревень в Эстонии:
Ныммкюла — деревня в уезде Рапламаа.
Ныммкюла — деревня в уезде Сааремаа.
Ныммкюла — деревня в волости Вяйке-Маарья уезда Ляэне-Вирумаа.
Ныммкюла — деревня в волости Тапа уезда Ляэне-Вирумаа.